Rywalizacja w judo na I Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży w kategorii poniżej 52 kg toczyła się w dniu 22 sierpnia 2010. Do zawodów przystąpiło 14 zawodniczek. Polskę reprezentowała Maja Rasińska.

Drabinka turniejowa

Repasaże 

Judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2010